
Termin -{CUO}- ima više značenja.

 Bakar(II) oksid, -{CuO}-
 Ćao Cuo, kineski političar iz Han dinastije